Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2009 года среди юношей до 17 лет проводился в Германии с 6 мая по 18 мая 2009 года. В турнире могли участвовать футболисты, родившиеся после 1 января 1992 года. Победителем стала сборная Германии, которая в полуфинале обыграла сборную Италии, а в финале в дополнительное  время — команду Нидерландов. Бронзовые медали завоевали сборные Италии и Швейцарии.

Отборочные игры 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет предшествовали два отборочных этапа: отборочный и элитный. В течение этих раундов 52 команды выявили 7 из них, которые прошли в финальную часть.

Участники

Стадионы

Составы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Символическая сборная

Ссылки 
RSSSF.com

Футбол в Европе в 2009 году
Международные соревнования по футболу в Германии